Марк Росслин Боуэн (; ) — валлийский футбольный тренер и бывший профессиональный футболист. Был левым защитником, выступал за такие клубы, как «Тоттенхэм Хотспур», «Норвич Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Симидзу С-Палс», «Чарльтон Атлетик», «Уиган Атлетик» и «Рединг». Марк также выступал за сборную Уэльса на международном турнире. После завершения карьеры в 1999 году работал спортивным менеджером со своим партнёром по сборной Марком Хьюзом в Уэльсе, «Блэкберн Роверс», «Манчестер Сити», «Фулхэме», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сток Сити» и «Саутгемптоне».

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Первым клубом Боуэна в 1980 году стал «Тоттенхэм», который только начинал своё развитие как футбольный клуб, но уже в декабре 1981 года Марк подписывает свой первый профессиональный контракт. Карьера игрока не сложилась в клубе из-за того, что Марк уступал в конкуренции игрокам основного состава и был игроком, выходящим с замены, но даже так он сыграл всего лишь несколько матчей за клуб. Летом 1987 года футбольный клуб «Норвич Сити» заплатил £90000 за трансфер Боуэна из «Тоттенхэма». Дебютировал 19 августа 1987 года на Канарских островах в матче против «Саутгемптона» на стадионе «Кэрроу Роуд». Он забил свой первый гол за «Норвич», играя против команды «Вест Хэм» в 1988 году, одержав победу дома со счётом 4:1.

Боуэн провёл большую часть своего первого за сезона в «Норвиче», играя левым полузащитником, но когда партнёр по команде Тони Спиринг покинул клуб, чтобы присоединиться к «Лестер Сити» в 1988 году, Боуэн начал играть левого защитника в течение следующих восьми лет. Марк показывал отличную игру на этой позиции, в результате чего стал одним из лидеров команды, также для команды соперника он представлял большую опасность, когда шёл атаковать ворота. В сезоне 1989/90 он попадает в список топ-бомбардиров чемпионата, также в этом же сезоне забирает награду лучший игрок сезона в «Норвич Сити».

Марк был одним из важнейших игроков команды «Норвич», которая заняла третье место в Премьер-лиге в сезоне 1992/93 и получила путёвку в Кубок УЕФА. Во втором туре Кубка УЕФА Боуэн забил один из самых известных голов в истории «Норвич Сити», когда он забил гол головой в матче против «Баварии» Мюнхен, сделав счёт 2:0. «Норвич» выиграл матч со счётом 2:1 и стал единственным английским клубом, который обыграл «Баварию» на их родном стадионе, пока «Челси» не победил «Баварию» в финале Лиги Чемпионов УЕФА в 2012 году.

В конце 1994/95 сезона у «Норвича» начинаются серьёзные проблемы с финансированием. Этот сезон стал самым худшим в истории клуба, также этот сезон стал последним для Боуэна на «Карроу Роуд». Клуб находился в ужасном финансовом состоянии и был близок к банкротству. Боуэн сыграл за «Норвич Сити» 399 матчей, но не получил возможность для четырёхсотого. В конце сезона Марка выгнали из клуба с целью сократить издержки клуба.

Боуэн был любимым игроком болельщиков «Норвич Сити». В 2002 году клуб отмечал столетие, и болельщики выбрали лучшим игроком за всю историю клуба Марка Боуэна как левого защитника. Он был удостоен попасть в зал славы футбольного клуба «Норвич Сити». Он выиграл множество индивидуальных наград как игрок сборной и клуба «Норвич». Он получил прозвище «Тафф» из-за его валлийских связей, а также «Альберт Тэтлок» из-за его частых жалований руководству команды.

Конец карьеры 
После ухода с «Карроу Роуд», Марк перешёл в «Вест Хэм» как свободный агент, где дебютировал 21 августа 1996 года в домашнем матче против «Ковентри Сити». Он сыграл 20 матчей за клуб и забил только один гол в игре против «Ноттингем Форест». В 1997 году он подписывает контракт с японским «Симидзу С-Палс», опять же на правах свободного агента. После проведённого сезона в Японии он становиться игроком «Чарльтона» в 1998 году, с которым он заполучил попадание в Премьер-лигу, обыграв в финале «Сандерленд» в серии пенальти, где Марк забил решающий мяч.

В 1998 году произошёл последний матч на высоком уровне для Боуэна. Он ушёл из «Чарльтона» год спустя, причиной стали серьёзные травмы и возраст.

Тренерская карьера 
Боуэн начал свою тренерскую карьеру в то время, как Марк Хьюз сделал его своим помощником в валлийской сборной. Затем он присоединился к своему бывшему партнёру по команд Стиву Брюсу, с которым они играли в «Норвич Сити», вместе они начали руководить командой «Бирмингем Сити». В 2002 году под руководством Брюса и Боуэна, «Бирмингем» выиграл путёвку в Премьер-лигу через плей-офф. Они обыграли в финале «Норвич Сити» в серии пенальти. Боуэн остался в «Бирмингеме», он руководил командой в течение двух лет. В августе он вернулся в Уэльс к своему старому другу Хьюзу.

С 16 сентября 2004 года Хьюз был назначен менеджером команды «Блэкберн», и Боуэн присоединился к нему в качестве помощника. В июне 2008 года Боуэн последовал за своим другом в «Манчестер Сити» в качестве помощника управляющего, но в 2009 году они покинули клуб.

В августе 2010 года Марк снова последовал за Хьюзом, чтобы стать его помощником в «Фулхэме». После отъезда Хьюза в 2011 году Боуэн остался в «Фулхэме», но был отстранён от обязанностей помощника менеджера и начал работать в академии. Боуэн работал со своим другом в «Куинз Парк Рейнджерс» в течение года.

Затем Марк присоединился к «Сток Сити» в 2013 году, где оставался до 2018 года.

После того как Хьюз был назначен менеджером «Саутгемптона» в марте 2018 года, Боуэн последовал сразу же за ним. В мае 2018 года было официально объявлено, что Марк Боуэн подписал долгосрочный контракт с клубом. Но 3 декабря 2018 года он был уволен после увольнения Марка Хьюза.

Статистика игрока

Международная карьера 
Боуэн дебютировал за сборную Уэльса 10 мая 1986 года, когда ему было 22 года, играя против сборной Канады. Его последний матч за сборную прошёл 11 февраля 1997 года с Ирландией. Он провёл 41 матч и забил три гола.

Трофеи

Тоттенхэм 
 Обладатель Кубка УЕФА 1984

Норвич Сити 
 Игрок года 1990

Чарльтон 
 Чемпион Первого дивизиона

Примечания 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Футбольные тренеры Уэльса
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»
Тренеры ФК «Рединг»
Тренеры ФК «Уимблдон» (2002)